Hungler József (1896–1957) labdarúgó
 Hungler József (1909–1989) tanár, helytörténész